AJR peut faire référence à :
 apports journaliers recommandés ;
 Alliance des jeunes révolutionnaires, un groupe politique d'extrême gauche français membre de l'Internationale révolutionnaire de la jeunesse et proche du Parti ouvrier indépendant;
 AJR, un groupe américain indie pop.